Oublie-moi, une chanson de la chanteuse française de RnB Shy'm
 Oublie-moi, un film français de Noémie Lvovsky sorti en 1994